Мишоловка (, ) — грузинський радянський мультфільм 1965 року кінорежисера Отара Андронікашвілі.

Посилання 
 
 Мультфільм «Мишоловка» на сайті російської анімації

Мультфільми за алфавітом
Мальовані мультфільми
Мультфільми Грузинської РСР
Фільми студії «Грузія-фільм»
Фільми Отара Андронікашвілі